

Geografia 
 Bullard – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Cherokee e nella contea di Smith dello Stato del Texas

Persone 
 Brian Bullard (1953) – ballerino, coreografo e insegnante statunitense
 Edward Bullard (1907-1980) – geofisico britannico
 Eugene Bullard (1894-1961) – aviatore ed ufficiale statunitense
 Jimmy Bullard (1978) – ex calciatore e personaggio televisivo inglese
 Matt Bullard (1967) – cestista statunitense
 Reader Bullard (1885-1976) – diplomatico britannico